Kabilasi (Sarlahi)
 Kabilasi (Siraha)

Zobacz też